L'expression Hong Kong Film Awards 2007 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2007
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 2008 mais honorait des films sortis en 2007 à Hong Kong